Зарина Бахваевна Тедеева (род. 22 мая 2001, Владикавказ) — российская футболистка, выступающая на позиции полузащитника.

Карьера 

Первым тренером был отец — Бахва Тедеев. Первой командой стала сборная «СКГМИ». В сентябре 2018 перешла в краснодарскую «Кубаночку».

В чемпионате России впервые выступила 27 июля 2019 выйдя за замену в победном матче «Кубаночки» против московского «Локомотива» (1:0).

В 2020 году в составе сборной Краснодарского края стала Чемпионом России среди девушек (до 19 лет).

Примечания 

Футболистки России
Игроки ЖФК «Кубаночка»